Église de la Croix peut désigner :

États-Unis 
 l' (church of the Cross) à  (Caroline du Sud)

Finlande 
 l'église de la Croix (Ristinkirkko) à Lahti
 l'église de la Croix des plaines (Lakeuden Risti) à Seinäjoki

Italie 
 l'église de la Croix (chiesa della Croce) à Anghiari
 l'église de la Croix (chiesa della Croce) à San Casciano in Val di Pesa
 l'église de la Croix (chiesa della Croce) à Senigallia

Lettonie 
 l'église de la Croix (Krusta baznīca) à Riga

Norvège 
 l'église de la Croix (Korskirken) à Bergen
 l' (Korskirken) à Oslo

Voir aussi